Příjmení Slater [slejtr] nosí více různých osobností:

 Cyril Slater (1897–1969) – kanadský hokejista
 Christian Slater (* 1969) – americký herec
 Jim Slater (* 1982) – americký hokejový útočník
 Kelly Slater (* 1972) – americký surfař
 Oscar Slater (1872–1948) – oběť justičního omylu